Бенвенист — фамилия. Известные носители:

 Бенвенист, Абрахам
 Бенвенист да Порта — испанский финансист XIII века.
 Бенвенист, Жак (1935—2004) — французский учёный-иммунолог.
 Бенвенист, Эмиль (1902—1976) — французский лингвист.

См. также 
 Бенвенист (фамилия)